Eells ist der Familienname folgender Personen:

George Eells (1922–1995), amerikanischer Autor
James Eells (1926–2007), amerikanischer Mathematiker
Samuel Eells (1810–1842), amerikanischer Essayist, Philosoph und Redner

Siehe auch:
 EELS